Un groom est un jeune domestique au service de grands hôtels. 

Par extension, le terme peut aussi désigner un ferme-porte automatique. L'anglicisme désigne aussi un palefrenier, c'est-à-dire la personne s'occupant de chevaux de compétition, les accompagnant durant les voyages en concours et assurant leur bien-être. L'aide  d'un conducteur de véhicule hippomobile ou meneur d'attelage est également appelé groom.

Groom peut aussi désigner :

Toponymie 
 Groom, ville du Texas, dans laquelle se trouve la croix géante de Groom ;
 Le lac Groom, salar situé dans l'État du Nevada aux États-Unis.

Patronymie 
 Angus Groom (1992-), rameur britannique.
 Littleton Groom (1867-1936), homme politique australien.
 Ray Groom (1944-), homme politique australien.
 Winston Groom (1943-2020), écrivain et historien américain.

Œuvres 
 Groom, roman de François Vallejo ;
 Groom, magazine belge de bande dessinée ;
 Groom, web-série française.

Astronomie 
 (5129) Groom, astéroïde.

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Homonymie de titre